Groninga (em neerlandês Groningen) pode referir-se a:

Groninga - cidade dos Países Baixos, capital da província homônima
Groninga - província dos Países Baixos
Groningen - cidade do Suriname, capital da província de Saramacca, no centro da parte setentrional do país, a oeste de Paramaribo.
Groningen - cidade do Estado de Minnesota, ao norte de Friesland.

Desambiguação